Кубок России по футболу 2014/2015 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель — московский «Локомотив» — получил право сыграть в Лиге Европы УЕФА 2015/2016, а также сыграть с чемпионом России 2014/2015, которым стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, в матче за Суперкубок России.

На место проведения финальной встречи претендовали стадионы «Кубань» (Краснодар) и «Открытие Арена» (Москва), но проведение финала доверили стадиону «Центральный» (Астрахань).

Представительство клубов по лигам 
 Премьер-лига: 16 клубов.
 Футбольная национальная лига: 18 клубов;
 Второй дивизион: 65 клубов (не участвовали фарм-клубы и «Чертаново» (Москва));
 Третий дивизион (ЛФЛ): 6 клубов: «Динамо» (Кострома), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Шахтёр-Волга-Олимпиец» (п. Пешелань), ДСИ (Комсомольск-на-Амуре), «Белогорск», «Распадская» (Междуреченск). 
Итого — 105 клубов.

1/256 финала 
Запад и Центр

Восток

Юг

1/128 финала 
Запад и Центр

 13 августа 2014 года КДК РФС присудил техническое поражение «Волге» из-за участия дисквалифицированного полузащитника Александра Курнаева.

Восток

Урал-Поволжье

Юг

1/64 финала 
Восток

Урал-Поволжье

Запад и Центр

Юг

1/32 финала 
С этой стадии кубка стартовали клубы из первенства ФНЛ.

Турнирная сетка

1/16 финала 

С этой стадии стартуют клубы премьер-лиги.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 

Кубок России по футболу
Россия